Hidden Agenda (1990), een Britse film onder regie van Ken Loach
Hidden Agenda (1999), een Canadese film onder regie van Iain Paterson
Hidden Agenda (2001), een Canadese film onder regie van Marc S. Grenier